Gurupi kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Gurupi (kommun), Tocantins, 
 Gurupi (ort), Tocantins, 
 Rio Gurupi – ett vattendrag  i den nordöstra delen av landet

Robotskapade Brasilienförgreningar